Калю́жний — українське прізвище. Жіноча форма — Калюжна.

Відомі носії 
 Калюжний Андрій Іванович — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Калюжний Віктор Михайлович ( 1934) — комбайнер, новатор сільськогосподарського виробництва, Герой Соціалістичної Праці.
 Калюжний Віталій Анатолійович — український політик, член Партії регіонів.
 Калюжний Денис Миколайович — доктор медичних наук.
 Калюжний Іван Володимирович — український футболіст.
 Калюжний Микола Гаврилович — Герой Радянського Союзу.
 Калюжний Наум Михайлович — політичний діяч, дипломат УСРР, член ВУЦВК.
 Калюжний Олександр Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Калюжний Олексій Васильович — український кінооператор.
 Калюжний Олексій Володимирович (1989—2014) — молодший сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Калюжний Олексій Миколайович — білоруський хокеїст, центральний нападник.
 Калюжний Павло Павлович — Герой Радянського Союзу.
 Калюжний Ростислав Андрійович — український правознавець, доктор юридичних наук.
 Калюжний Сергій Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Жінки: Калюжна

Топоніми 
 Калюжний — залізничний зупинний пункт.

Див. також 
 Калюжна

Примітки

Посилання